Noticias puede referirse en esta enciclopedia a:

 Noticia, relato que se refiere a un hecho novedoso, atípico o a una relación entre ellos.
 Noticias, noticiero chileno transmitido en el canal público Televisión Nacional de Chile entre mayo de 1989 y septiembre de 1990.
 Revista Noticias, semanal argentina fundada en 1989 y propiedad de Editorial Perfil S.A. 
 Noticias, diario de Argentina vinculado a la organización Montoneros (noviembre de 1973-agosto de 1974).